Gruppe D ved Europamesterskabet i fodbold 2012 begyndte den 11. juni, og blev færdigspillet den 19. juni 2012. Gruppens medlemmer er , ,  og værtsnationen .

Stilling

Frankrig – England

Ukraine – Sverige

Ukraine – Frankrig

Sverige – England

England – Ukraine

Sverige – Frankrig

Eksterne henvisninger 
 UEFA Euro 2012 Gruppe D

Referencer 

 Gruppe D